

Будешть () — місто у повіті Келераш.
 Будешть () — комуна у повіті Бистриця-Несеуд.
 Будешть () — село у повіті Бистриця-Несеуд. Адміністративний центр комуни Будешть.
 Будешть () — комуна у повіті Марамуреш.
 Будешть () — село у повіті Марамуреш. Адміністративний центр комуни Будешть.
 Будешть () — комуна у повіті Вилча.
 Будешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Будешть.
 Будешть () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Плопана.
 Будешть () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Могошешть.
 Будешть () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Феурей.
 Будешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Крецешть.
 Будешть () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Кіліїле.
 Будешть () — село у повіті Вранча. Входить до складу комуни Котешть.
 Будешть () — село у повіті Арад. Входить до складу комуни Плешкуца.
 Будешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Дікулешть.

Будешть () — село у Кишиневі.